La Rivière Espérance peut correspondre à :

 La Rivière Espérance, une série de romans de l'écrivain Christian Signol.
 La Rivière Espérance, une mini-série télévisée de la réalisatrice Josée Dayan, d'après la série de romans homonyme.